Divisionen 2016-17 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2016-17. Holdene spillede udelukkende om mesterskabet på andet niveau i ligasystemet. Der var ingen automatisk oprykning til Metal Ligaen.

Ligaen havde deltagelse af 15 hold – reserveholdene for de ti hold i Metal Ligaen samt førsteholdet fra fem andre klubber. I forhold til den foregående sæson var ligaen blevet udvidet med ét hold, Copenhagen Lions, som ikke tidligere havde spillet i 1. division i ishockey. Derudover var IK Aarhus' plads i ligaen blevet overtaget af Jutland Vikings, der var en nyetableret fælles eliteoverbygning på IK Aarhus og Silkeborg Skøjteløberforening, mens Amager IC's 1. divisionshold var blevet relanceret under navnet Amager Islanders.

Turneringen indledtes med et grundspil, hvor de 15 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle bliver spillet bedst af fem kampe, samt en bronzekamp bedst af tre kampe.

Mesterskabet blev vundet af Hvidovre Fighters, der blev nr. 2 i grundspillet, og som i finaleserien besejrede lokalrivalerne Rødovre SIK med 3-2 i kampe. Serien blev afgjort den 7. april 2017, da Hvidovre på hjemmebane sejrede med 4-0 i den altafgørende femte kamp, hvor Rødovre SIK imidlertid også var svækket på grund af spillere udtaget til U18-landsholdet. Det var første Hvidovre IK-titel i 1. division i ishockey, siden holdet med navnet Hvidovre Wolves vandt titlen i sæsonen 2006-07.

Bronzemedaljerne blev vundet af Gladsaxe Bears, som i bronzekampen besejrede grundspilsvinderne Amager Islanders med en samlet score på 8-3 over to kampe, og som dermed opnåede klubbens første placering i top 3, siden holdet blev nr. 2 i 1. division i sæsonen 2001-02.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet blev spillet i perioden 14. september 2016 – 24. februar 2017. De 15 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De otte bedste hold i grundspillet gik videre til slutspillet.

Kampen mellem Gladsaxe Bears og Hvidovre Fighters den 28. oktober 2016 blev afbrudt i begyndelsen af tredje periode ved stillingen 3-2 til Gladsaxe på grund af et hul i isen. De sidste 18 minutter af kampen blev spillet den 17. januar 2017, og Hvidovre Fighters vandt kampen med 5-4 efter straffeslagskonkurrence.

Rungsted IK's udekampe i Vojens og Esbjerg den 4. og 5. februar blev vundet af hjemmeholdene uden kamp, og disse kampe er ikke talt med i statistikkerne i infoboksen.

Kampprogram

Slutspil 

De slutspilskampe, der endte uafgjort, blev afgjort i sudden death med tre markspillere og en målmand på hvert hold. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse inden for fem minutter, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af fem kampe. Placeringerne i grundspillet afgjorde hvilke hold, der mødtes i kvartfinalerne, idet holdene blev parret 1-8, 2-7, 3-6 og 4-5. Vinderne af kvartfinaleserierne gik videre til semifinalerne.

Semifinaler 

De fire vindere af kvartfinalerne spillede om to pladser i finalen i to serier bedst af fem kampe. Holdene blev parret, således at det bedst placerede tilbageværende hold i grundspillet, Amager Islanders, mødte det dårligst placerede hold i grundspillet, Rødovre SIK, i den ene semifinale, mens de sidste to hold mødtes i den anden.

Bronzekamp 

De to tabende semifinalister spillede om bronzemedaljerne i en serie på to kampe, hvor summen af de to resultater afgjorde opgøret.

Finale 

De to vindere af semifinalerne, lokalrivalerne Hvidovre Fighters og Rødovre SIK, spillede om mesterskabet i en serie bedst af fem kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU - Division 1 2016-17 
DIU - Division 1 Play off

Noter

Se også 
 Superisligaen 2016-17
 Metal Cup 2016-17

2016-17
Ishockey i 2016
Ishockey i 2017